Mont-de-l'Enclus est une commune de la province de Hainaut en Belgique.
 Mont de l'Enclus est un mont des Ardennes flamandes situé en Belgique.